Besymjanka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften und Flüsse in Russland:

Ortschaften:
 Besymjanka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk der Oblast Kaliningrad (bis 1947 Nuskern, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Besymjanka (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Besymjanka (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Besymjanka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Besymjanka (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Besymjanka (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd

Flüsse:
 Besymjanka (Berjosowka), Nebenfluss der Berjosowka